Brandstädter ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Brandstädter (1902–1963), deutscher Brigadegeneral
 Mordechai David Brandstädter (1844–1928), hebräischer Autor
 Walter Brandstädter (* 1931), deutscher Transfusionsmediziner

Siehe auch:
 Brandstätter
 Brandstetter
 Brandstäter